

Patronyme

 Jean Grosse, (? - 1744), chimiste d'origine allemande ;
 Albert Grosse-Duperon (1838-1924), historien français ;
 Julius Grosse (1828-1902), écrivain, poète, dramaturge, critique et journaliste allemand ;
 Léon Grosse, entreprise de BTP.

Toponyme 

  (homonymie)
 Grosse Pointe, communautés du comté de Wayne, dans l'État américain du Michigan ;
 Grosse Tête, village en Louisiane aux États-Unis.

Terme juridique 
 Grosse, copie d'une décision certifiée conforme par le greffier d'un tribunal et revêtue par lui de la formule exécutoire.

Voir aussi 

Grosse
Patronyme allemand
Patronyme lorrain